Världsmästerskap i kanotsport kan vara:

Sprintvärldsmästerskapen i kanotsport
Slalomvärldsmästerskapen i kanotsport
Maratonvärldsmästerskapen i kanotsport